Hävdisuálui kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hautasaari (ö i Lappland, Norra Lappland), 
 Äu'ddsuâl, ö, Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar